Сабиниан (Sabinianus) е името на:

 Ветий Сабиниан, суфектконсул 175 г.
 Ветий Сабиниан, консул 221 г., баща на консула от 242 г.
 Сабиниан, узурпатор 240 г. против император Гордиан III
 Ветий Сабиниан, консул 242 г.
 Сабиниан (генерал), римски военачалник (magister militum) 359 г.
 Сабиниан Магн, военачалник на българите, градоначалник на Воден и magister militum per Illyricum управител на Илирия и Македония 479 г.
 Флавий Сабиниан, консул 505 г., военачалник на българите, градоначалник на Воден и magister militum per Illyricum управител на Илирия и Македония, син на горния Сабиниан Магн,
 Сабиниан, консул 517 г., син на горния Флавий Сабиниан
 Сабиниан, римски папа от 604 до 606 г.